Keihässalmi kan syfta på:

 Keihässalmi – det finskspråkiga namnet för Spjutsundet
 Keihässalmi (minläggare, 1957) – en finländsk minläggare som tjänstgjorde mellan 1957 och 1994